Schiphorst (Lauenburg), een plaats in Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
 De Schiphorst, een buurtschap in de Nederlandse provincie Drenthe